Сянь может означать:


Фамилия 
 Сянь Банди (род. 1976) — китайская гребчиха-байдарочница.
 Сянь Дунмэй (род. 1975) — китайская дзюдоистка, член национальной сборной Китая.
 Сянь Синхай (1905—1945) — китайский композитор.
  (1911—1991) — китайский генерал и политик.

Посмертное имя 
Ряд посмертных имён китайских правителей:
 Сянь (獻 Xiàn), или Сянь-хоу, — правитель царства Цзинь.
 Сянь (憲 Xiàn), или Юнчжэн — император династии Цин.
 Сянь (顯 Xiǎn), или Мин-ди, — император госурадства Восточная Хань.

Другое 
 Сянь, или бессмертные, — понятие в даосизме.
 Сянь, или уезды, — китайские административно-территориальные единицы.

См. также